Пола́вское сельское поселение — муниципальное образование в Парфинском муниципальном районе Новгородской области России.

Административный центр — посёлок Пола.

География 

Территория сельского поселения расположена на юге центральной части Новгородской области, к востоку от Парфино. По территории муниципального образования протекают реки Пола, Ларинка и др.

История 
Полавское сельское поселение было образовано в соответствии с законом Новгородской области от 11 ноября 2005 года .

Население

Состав сельского поселения

Транспорт 
По территории сельского поселения проходят пути Октябрьской железной дороги линии Бологое-Московское — Старая Русса — Дно-1. Есть автодороги в Парфино, в Новую Деревню и др.

Достопримечательности 
На реке Ларинке находится городище Сельцо, которое раскапывалось С. Н. Орловым и Е. Н. Носовым.

Примечания 

Сельские поселения Новгородской области
Муниципальные образования Парфинского района